Best Foot Forward ist der Originaltitel:

 eines Broadway-Musicals: Best Foot Forward (Musical) (1941)
 einer Verfilmung des Musicals: Best Foot Forward (Film) (1943)